Il termine Culebra è una parola di origine spagnola che letteralmente significa "serpente" e può avere diversi significati:

in geografia:
Culebra (Colorado) – picco delle Montagne Rocciose, in Colorado.
Culebra (Porto Rico) – isola di Porto Rico.
Sierra Culebra – catena montuosa nella regione di Castiglia e León.
altri significati:
Culebra (autovettura) – autovettura inglese prodotta nel 1989
Culebra – sigari particolari, formati da 3 sigari intrecciati fra loro; diametro totale 13,1 mm e lunghezza 165 mm.